Щепковський () — польське прізвище.

 Анджей Щепковський (1923—1997) — польський актор театру, кіно, радіо та телебачення; також театральний режисер і педагог, директор театру, сенатор.
 Каспер Щепковський (1823—1899) — польський чернець-єзуїт, педагог, освітній діяч.
 Ян Щепковський (1878—1964) — польський скульптор.

Польські прізвища